Poison Ivy kan syfta på:

 Poison Ivy – engelska namnet på en växt i familjen sumakväxter, se klättersumak
 Poison Ivy (seriefigur) – en superskurk i DC Comics serievärld
 Poison Ivy (1985) – en amerikansk film från 1985
 Poison Ivy (1992) – en amerikansk film från 1992
 Poison Ivy (musiker) – en musiker i bandet The Cramps
 Poison Ivy (sång) – en rocklåt lanserad 1959 av The Coasters
 Poison Ivy (program) – ett datorprogram av typen Remote Administration Tool